Als Domprediger am Mainzer Dom waren tätig:

Literatur 
 Anton Philipp Brück: Die Mainzer Domprediger des 16. Jahrhunderts. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 10 (1960), S. 132–148.

Einzelnachweise 

Mainzer Dom, Domprediger
!
Mainz